Babes in Toyland, un'operetta del 1903 di Victor Herbert su libretto di Glen MacDonough.

Cinema 
 Nel paese delle meraviglie o Nel mondo delle meraviglie o Il villaggio incantato (in inglese March of the Wooden Soldiers o Babes in Toyland), film del 1934 con Stanlio e Ollio, diretto da Gus Meins e Charley Rogers;
 Babes in Toyland, film televisivo del 1954 con Rod Alexander, diretto da Max Liebman; (IMDb)
 Babes in Toyland, film del 1961 prodotto da Walt Disney e diretto da Jack Donohue; (IMDb)
 Babes in Toyland, film televisivo del 1986 con Drew Barrymore, diretto da Clive Donner; (IMDb)
 Babes in Toyland, film d'animazione del 1997, diretto da Toby Bluth, Charles Grosvenor, Paul Sabella. (IMDb)

Musica 
 Babes in Toyland, un terzetto femminile statunitense di rock, a cavallo tra punk-rock e psichedelia, attive dal 1987 al 2001.